Майга — многозначный термин.

Топоним
 Майга — река в России, протекает в Томской области.

Фамилия
 Майга, Абдулае Идрисса (род. 1958) — малийский политический и государственный деятель, премьер-министр Мали.
 Майга, Амшету (род. 1978) — малийская баскетболистка.
 Майга, Жосселина Алиевна (род. 1996) — российская баскетболистка.
 Майга, Мамаду (род. 1995) — малийский и российский футболист.
 Майга, Модибо (род. 1987) — малийский футболист.
 Майга, Сумейлу Бубэйе (1954—2022) — малийский политический и государственный деятель, премьер-министр Мали.

См. также 
 Джери, Мамаду Майга (1972—2018) — малийский и азавадский государственный и политический деятель.